Probele sportive de lupte la Universiada de vară din 1981 s-au desfășurat în perioada 20 iulie - 28 iulie 1981 la București, România. Toate probele au avut loc la Patinoarul „23 august”.

Medaliați

Libere

Greco-Roman

Clasament pe medalii

Note

Referințe
  Arizona Republic, 23 iulie 1981, p. 75
  The Pantagraph, 24 iulie 1981, p. 13
  The Palm Beach Post, 28 iulie 1981, p. 28
  Arizona Republic, 28 July iulie, p. 34

1981 în sport
Sporturi la Universiade
Universiada de vară din 1981
Lupte la Universiada de vară